

Plaatsaanduidingen

Portugal 
Mora (Portugal), een gemeente in het Portugese district Évora
Mora (freguesia), een plaats in die Portugese gemeente

Spaanstalige gebieden
Mora (Puerto Rico), een plaats in de Amerikaanse vrijstaat Puerto Rico
Mora (kanton), een kanton van de Costa Ricaanse provincie San José
Mora (Spanje), een plaats in de Spaanse provincie Toledo
Mora de Rubielos, een gemeente in de Spaanse provincie Teruel
Juan José Mora, een gemeente in de Venezolaanse staat Carabobo

Zweden
Mora (gemeente in Zweden), een gemeente in het Zweedse landschap Dalarna met
Mora (plaats in Zweden), de grootste plaats van die gemeente
Mora (Säter), plaats in de Zweedse gemeente Säter
Mora (Södermanland), plaats in de Zweedse gemeente Eskilstuna
Stenen van Mora, een groep stenen ten zuiden van Uppsala waar in de middeleeuwen de koningen van Zweden gekroond werden

Overige plaatsaanduidingen
Mora (Kameroen), een plaats in de Kameroense provincie Extrême-Nord
Mora (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota
Mora County, een county in de Amerikaanse staat New Mexico

Personen
Alphonse Mora, een Vlaamse kunstschilder
Cristian Mora, een Ecuadoraanse voetballer
Eduardo Medina Mora, een Mexicaanse jurist
Fabiola Mora y Aragón, koningin van België
Jaime Mora y Aragón, een Spaans acteur en edelman, broer van koningin Fabiola van België
José de Mora, een Spaanse beeldhouwer
José Mora y del Río, een Mexicaans rooms-katholiek priester
José María Luis Mora, een Mexicaanse priester, journalist en politiek filosoof
Sofie Mora, een Vlaamse actrice

Organisaties
Mobiliteitsraad van Vlaanderen (MORA), de strategische adviesraad voor het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid

Overige 
Mora (clan), een Poolse heraldische clan
Mora (dieren), een monotypisch geslacht van vissen uit de familie van diepzeekabeljauwen (Moridae)
Mora (merk), een snackmerk van de firma Ad van Geloven
Mora (plant),  een geslacht van grote bomen voorkomend in Zuid- en Midden-Amerika
Mora (taalkunde), een eigenschap van lettergrepen
Bioresonantie of Moratherapie, een alternatieve geneeswijze
Mora, een ezelsbruggetje bij het schaken

Zie ook
Morra (doorverwijspagina)